Ludwig Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Hagemann (Verwaltungsbeamter) (1784–1872), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungschef in Waldeck-Pyrmont
 Ludwig Hagemann (Architekt), deutscher Architekt 
 Ludwig Hagemann (Historiker) (1859–1941), deutscher Pfarrer und Historiker 
 Ludwig Hagemann (Theologe) (* 1947), deutscher Religionswissenschaftler